Умаризал:

 Умаризал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Умаризал — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.